Новохарьковка — поселок в Змеиногорском районе Алтайского края, входит в состав Саввушинского сельсовета.

История 
Основан в 1922 г. В 1928 г. состоял из 46 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Саввушинского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Змеиногорского района